The Stolen Melody – cortometraggio del 1913 diretto da Lem B. Parker
The Stolen Melody – cortometraggio del 1916 diretto da Sydney Ayres
The Stolen Melody – cortometraggio del 1934 diretto da Joseph Henabery